Vorspann steht für:

 die für Steigungen zusätzlich angespannten Zugtiere, siehe Anspannung
 Vorspanntriebfahrzeug, ein zusätzliches bedientes Triebfahrzeug
 ein zum Einlegen eines Films oder Tonbands in ein Aufnahme- oder Abspielgerät notwendiges leeres Anfangsstück; davon abgeleitet:
 Filmvorspann oder Titelsequenz, ein einleitendes Element bei Filmen
 das Pendant bei Fernsehserien, siehe Vorspann (Fernsehserie)
 besonders im Journalismus eine kurze Einleitung, die dem eigentlichen Text eines Artikels o. Ä. vorausgeht, siehe Lead-Stil
 die Krümmung von Hockeyschlägern, siehe Vorspann (Hockey)
 die Gestellung von Fuhrwerken, Gespannen und Gespannführern für militärische Zwecke, siehe Friedensleistungen#Vorspann

Siehe auch
 Vorspannung